Csehország
Schönwald, a csehországi Krásný Les német neve

 Németország
Schönwald, település Bajorországban
Schönwald, település Brandenburgban